Constantino Paleólogo puede referirse a los siguientes personajes bizantinos:
Constantino Paleólogo (1230-1271), hermano de Miguel VIII Paleólogo.
Constantino Paleólogo (hijo de Miguel VIII) (1261-1306), noble y militar.
Constantino Paleólogo (hijo de Andrónico II) (1278-1334), gobernador de Tesalónica.